Платково — название населённых пунктов:

Россия 
 Платково — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Платково — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Платково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Платково — деревня в Любимском районе Ярославской области.